Prodanović () ist ein serbischer Familienname. Folgender Personen tragen diesen Namen:

 Boško Prodanović, ehemaliger serbischer Fußballspieler
 Draško Prodanović, serbischer Basketballtrainer
 Jaša Prodanović, ehemaliger serbischer Minister der jugoslawischen Regierung
 Lazar Prodanović, serbischer Politiker und Mitglied der SNSD
 Milan Prodanović, serbischer Basketballspieler
 Mileta Prodanović, serbischer Autor
 Miloš Prodanović, serbischer Handballspieler
 Nenad Prodanović, ehemaliger serbischer Bobfahrer
 Radivoj Prodanović, serbischer Politiker
 Rajko Prodanović (* 1986), serbischer Handballspieler
 Ilija Prodanović (* 1979), serbischer Fußballspieler
 Vasilije Prodanović (* 1985), serbischer Fußballspieler